Людмила Чиркова:
 Чиркова, Людмила Борисовна (род. 1949) — актриса и педагог, дочь Б. П. Чиркова.
 Чиркова, Людмила Юрьевна (Геника-Чиркова; 1923—2019) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, жена Б. П. Чиркова.